Cambas oder Cambás steht für:
 Cambas (Oleiros), Gemeinde im portugiesischen Kreis Oleiros
 Cambás (Spanien), Parroquia in der spanischen Gemeinde Aranga

Cambas ist der Familienname folgender Personen:
 Graciela Cambas (* 1946), argentinische Historikerin
 Jacqueline Cambas, US-amerikanische Filmeditorin
 Manuel Rivera Cambas (1840–1917), mexikanischer Ingenieur und Historiker